Густав (Густи) Кемп (, 24 февраля 1917 года — 13 апреля 1948 года) — люксембургский футболист, нападающий. Участник Олимпийских игр.

Карьера 
Начал карьеру в люксембургском клубе «АС Дифферданж». В 1945 году перешёл в французский клуб «Мец». В сезоне 1946/1947 забил 30 голов и стал вторым бомбардиром чемпионата. Мец занял 10 место в турнирной таблице.

Сборная Люксембурга 
Густав Кемп дебютировал в составе «красных львов» 26 апреля 1936 года в матче с Бельгией (1-3). Принял участие в олимпийском футбольном турнире 1936 года, в котором провел лишь одну игру (поражение от Германии со счётом 0-9). Густав Кемп сыграл два матча и забил два мяча в отборочном турнире чемпионата мира. Последний матч за сборную нападающий сыграл 27 мая 1945 года против второй сборной Франции. Матч закончился победой французов со счётом 3-2, а Густав Кемп забил гол. Всего за сборную Кемп сыграл 21 матч и забил 15 голов. Нападающий занимает 2 место в списке бомбардиров сборной Люксембурга, уступая лишь Лиону Марту.

Ссылки 
 
 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года

Игроки ФК «Мец»
Погибшие в автомобильных катастрофах